Обуховский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Беларусь
 Обуховский сельсовет — Гродненская область, Гродненский район.

 Россия
 Обуховский сельсовет — Кировская область, Пижанский район.
 Обуховский сельсовет — Костромская область, Вохомский район.
 Обуховский сельсовет — Курганская область, Притобольный район.
 Обуховский сельсовет — Курская область, Кореневский район.
 Обуховский сельсовет — Московская область, Солнечногорский район (до 1994).
 Обуховский сельсовет — Свердловская область, Камышловский район.

 РСФСР
 Обуховский сельсовет — Брянская губерния, Жиздринский уезд, Плохинская волость
 Обуховский сельсовет — Московская губерния, Богородский уезд, Пригородная волость
 Обуховский сельсовет — Московская губерния, Бронницкий уезд, Гжельская волость
 Обуховский сельсовет — Московская губерния, Волоколамский уезд, Судисловская волость (до 1927)
 Обуховский сельсовет — Московская губерния, Звенигородский уезд, Павловская волость
 Обуховский сельсовет — Московская губерния, Наро-Фоминский уезд, Ташировская волость
 Обуховский сельсовет — Московская область, Коробовский район